Юнисов (Юнисова) — фамилия.

Известные носители 
 Юнисов, Александр Николаевич (род. 1929) — советский футболист.
 Юнисов, Зяки Хайдярович (род. 1963) —  российский бизнесмен, спортивный промоутер, боксёр.

См. также